Пе́со (, ₱) — национальная валюта Филиппин. В настоящее время состоит из 100 сентимо, в 1958—1966 годах состояло из 100 сентаво. Появилось 1 мая 1852 года, когда  выпустил «твёрдые песо» (), которые вытеснили реалы, ходившие до этого на Филиппинах.

Монеты 
В обращении находятся монеты серии 2017 года, продолжают оставаться законным средством платежа монеты серии 1993 года.

Серия 1958 года

Серия 1967 года

Серия 1993 года 
На аверсе — название государства, номинал, год выпуска и знак монетного двора. На монетах, номинированных в песо — также портреты филиппинских деятелей: на 1 песо — Хосе Рисаля, на 5 песо — Эмилио Агинальдо и на 10 песо — Андреса Бонифасио и Аполинарио Мабини. На реверсе монет — логотип и название Центрального банка Филиппин и год утверждения серии (1993).

Серия 2017 года

Банкноты

Серия 1949 года 
Банкноты «английской» серии были отпечатаны в 1949 году, введены в обращение в 1951, а изъяты — с 28 февраля 1974 года. 5, 10 и 20 сентаво сначала печатались фирмой Security Banknote Company, затем, как и все остальные банкноты этой серии — фирмой Thomas De La Rue.

Серия 1985-2002 годов 
Банкноты номиналом 5 и 10 песо изъяты из обращения 29 декабря 2017 года. Банкноты этой серии номиналом 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо остаются законным платёжным средством и изымаются из обращения по мере износа. 

На банкнотах 1985-1997 годов отсутствует обозначение года выпуска.

Серия 2010 года 
Банкноты печатаются во Франции фирмой Oberthur Technologies.

Памятные банкноты 
По состоянию на середину 2018 года было выпущено 33 памятных банкноты с надпечатками и 3 банкноты с оригинальным дизайном.

Режим валютного курса 

В настоящее время в Филиппинах используется режим плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции.

Примечания

Ссылки 
 Филиппинские деньги на портале Филиппины.ru
 Обиходные монеты Филиппин

Песо
Деньги Филиппин
Азиатские валюты